Эда Эдже (; род. 20 июня 1990 года, Стамбул, Турция) — турецкая актриса.

Биография 
Эда родилась 20 июня 1990 года в Стамбуле в интеллигентной семье. Она окончила среднюю школу Шишли Теракки, а затем Стамбульский университет Билги (факультет психологии). Она четвёртый ребёнок в семье.

Появилась на экранах в 2003 году во второстепенной роли. Её первая главная роль в 2012 году в сериале «Плохая семерка». В 2013 году она сыграла в своем первом фильме «Для моей дочери». Затем она присоединилась к актёрскому составу «Люби меня таким», который транслировался на TRT 1 (персонаж Зейно). В 2015 году она сыграла в фильме «Говори как твой муж». В 2016 году она снялась в фильмах «Говори как твой муж 2» и «Золовка», а затем в сериале «Статус отношений: запутанно» на канале SHOW TV. В 2017 году появилась в фильме «Истории Деде Коркут: Дели Думрул».

С 2018 года она играет главную роль в сериале «Запретный плод».

Примечания